

Astronomia 
 163 Erigone – asteroide della fascia principale

Mitologia greca 
 Erigone – Figlia d'Icario, amata da Dioniso.
 Erigone – Figlia di Egisto.

Zoologia 
 Erigone – genere di ragni della famiglia Linyphiidae